Нортленд:

 Нортленд — регион Новой Зеландии.
 Нортленд — самопровозглашённое государство на территории Сомали в 2008-2009 годах.